Села:

 Суха Балка — Дніпропетровська область, Жовтоводська міська рада
 Суха Балка — Миколаївська область, Веселинівський район
 Суха Балка — Миколаївська область, Доманівський район
 Суха Балка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Суха Балка — Харківська область, Валківський районСелище:
 Суха Балка — Донецька область, Бахмутський район

Місцевість:
 Суха Балка — житловий масив у центральній частині Покровського району Кривого Рогу

Стадіон:
 «Суха Балка» — стадіон в Покровському районі Кривого Рогу

Компанія:
 Євраз Суха Балка